Strage di Torino (1864)  – eccidio perpetrato durante la repressione della protesta dei torinesi che manifestavano per opporsi al trasferimento da Torino a Firenze della capitale del Regno d'Italia
 Strage di Torino (1922)  – serie di omicidi commessi dai fascisti capeggiati da Piero Brandimarte